Mowsisjan oder Movsesjan ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Mowsisjan (* 1988), armenische Tennisspielerin
 Jura Mowsisjan (* 1987), armenischer Fußballspieler
 Karen Movsesjan (* 1963), armenischer Schachmeister
 Sergej Movsesjan (* 1978), slowakischer Schachmeister
 Wladimir Mowsisjan († 2014), armenischer Politiker